

Приозерний — селище, Надимський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область
 Приозерний — селище, Нев'янський міський округ, Свердловська область
 Приозерний — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Приозерний — селище, Усть-Калманський район, Алтайський край

Див. також 
 Приозерне